Анна Каренина (значения) имеет следующие значения:

 «Анна Каренина» — роман Льва Толстого.
 Анна Каренина — главный персонаж романа Льва Толстого «Анна Каренина».
 «Анна Каренина» — многочисленные экранизации романа Льва Толстого «Анна Каренина».
 Анна Каренина — драматические спектакли:
 «Анна Каренина» — спектакль В. И. Немировича-Данченко на сцене МХАТа;
 «Анна Каренина» — спектакль Андрея Житинкина.
 «Анна Каренина» — балеты:
 «Анна Каренина» — балет на музыку Родиона Щедрина;
 «Анна Каренина» — балет на музыку Петра Чайковского.
 «Анна Каренина» — мюзикл на слова Юлия Кима, музыку Романа Игнатьева на сцене театра «Московская оперетта».
 «Анна Каренина» — филиппинский телесериал 1996 года.
 «Анна Каренина» — филиппинский телесериал 2013 года.

 «Каренина» — музыкальная группа.

Фамилия 
 Каренина, Анна (более известна как Anna K; род. 1995) — украинский дизайнер одежды.

Примечания